Probele sportive de atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2012 s-au desfășurat în ultimele 10 zile ale competiției, adică în perioada 3-12 august 2012 la Londra, Marea Britanie, la Stadionul Olimpic. Evenimentele din aer liber au avut loc la The Mall.

Calendarul competiției

Probe sportive

Masculin 

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin 

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Legături externe 

  Athletics at the 2012 Summer Olympics la olympedia.org
Atletism la London2012.com
Programul probelor de Atletism la London2012.com

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 2012
2012